Sandtor steht für: 

 ehemaliges Stadttor in Boppard, siehe Stadtbefestigung Boppard
 ehemaliges Stadttor in Hamburg, siehe Am Sandtorkai
 ehemaliges Stadttor in Magdeburg, siehe Magdeburger Straßen/S